Karl Hüller – progettista di giardini tedesco
 Sandra Hüller – attrice tedesca